La communauté orthodoxe de langue hébraïque d'Israël est une petite communauté orthodoxe placée dans la juridiction du Patriarcat de Jérusalem et de toute la Palestine. Elle est dirigée par l'archiprêtre Alexander Winogradsky, un juif ukrainien converti à l'orthodoxie.

Elle regroupe :
 des orthodoxes d'origine juive, baptisés dans leur pays d'origine ou en Israël ;
 des orthodoxes issus de familles mixtes ;
 des orthodoxes d'origine non juive vivant en Israël, notamment parmi les originaires de l'ex-Union soviétique.

Histoire 

 1998 Alexander Winogradsky reçoit la mission de s'occuper des besoins spirituels des Orthodoxes vivant au sein de la société israélienne.

Organisation

Voir aussi

Liens internes 

 Patriarcat orthodoxe de Jérusalem
 Communauté catholique hébraïque d'Israël
 Judaïsme messianique

Liens externes 

  Rum Orthodox Ivri
  OCMC Magazine, page 24 (doc PDF)

Patriarcat orthodoxe de Jérusalem
Chrétiens de Palestine
Christianisme orthodoxe en Israël